Марк Лициний Красс Фруги ():
 Марк Лициний Красс Фруги — древнеримский консул 14 года до н. э.
 Марк Лициний Красс Фруги — древнеримский консул 27 года, сын предыдущего
 Марк Лициний Красс Фруги — древнеримский консул 64 года, сын предыдущего